Le patronyme Gramont ou Grammont est porté par des familles françaises distinctes.

Maison de Gramont 

Famille ducale subsistante, originaire de la vallée d'Aure puis du Béarn (Gascogne).

Famille Boubée de Gramont 

Famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française :
 Patrick Boubée de Gramont (1959), général de division,  depuis le .

Une branche de cette famille, éteinte de nos jours, fut anoblie en 1755.

Famille de Grammont 

Famille subsistante de la noblesse française, originaire de Franche-Comté.

Notes et références

Bibliographie 
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 6, pages 4-5

Liste de familles nobles françaises homonymes